Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1983/84 war die sechste Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden der im Vorjahr noch Zweitplatzierte 1. FC Bocholt mit sechs Punkten Vorsprung vor dem SC Viktoria Köln, wobei sich Bocholt in der Aufstiegsrunde nicht durchsetzen konnte und somit in der Oberliga verblieb. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen zur Folgesaison 1984/85 mit dem VfB Speldorf ein Vorjahres-Aufsteiger umgehend wieder ab, während Hamborn 07 und TuS 08 Langerwehe die übrigen Abstiegsplätze belegten. Da Bocholt den Aufstieg in die Zweitklassigkeit verpasste und mit Rot-Weiss Essen sowie dem BV Lüttringhausen gleich zwei Mannschaften aus der zweiten Liga in die Oberliga abstiegen, wurden nur zwei Aufsteiger – der Siegburger SV 04 sowie der VfL Rhede – aus den Verbandsligen zugelassen, um die Oberliga künftig wieder mit 18 Mannschaften auszutragen.

Abschlusstabelle 

|}

Nordrheinmeister 

1983
Fußballsaison 1983/84